Анадон:
 Анадон — муниципалитет в Испании;
 Анадон (Anadon) — одна из торговых марок метадона.
 Анадон, Фидель Лоренцо (1895—1981) — аргентинский военный и государственный деятель.